

Persone
Johann Robby – pasticciere svizzero
Muhammad Robby – calciatore indonesiano

Altro
Robby – ipocoristico di Robert, variante inglese del nome proprio di persona maschile Roberto
Robby – film del 1968 ispirato al romanzo Robinson Crusoe
Robby il robot – personaggio del film Il pianeta proibito